Cindy Novoa (1995-), footballeuse péruvienne ;
 Joaquín Novoa (1983-), coureur cycliste espagnol ;
  : Jovino Novoa (1945-2021), avocat, juriste et homme politique chilien ; Jovino Novoa Vidal (1822-1895), homme politique chilien ;
 Léopold Novoa (1919-2012), peintre et sculpteur espagnol ;
 Saturnin López Novoa (1830-1905), prêtre espagnol, fondateur des Petites sœurs des personnes âgées abandonnées, vénérable ;
 Sebastián Novoa (1992-), coureur cycliste équatorien.